kraj – obszar państwa
 kraj – ojczyzna
 kraj – jednostka podziału administracyjnego niektórych państw świata:
 kraj – w Czechach,
 kraj – na Słowacji,
 kraj – w Rosji i ZSRR,
 kraj (związkowy) – w Niemczech oraz Austrii
 „Kraj” – wydawany w Krakowie XIX-wieczny dziennik o profilu liberalno-antyklerykalnym,
 „Kraj” – tygodnik wydawany na przełomie XIX i XX wieku w Petersburgu.
 „Kraj” (dwutygodnik) – a potem miesięcznik wydawany od 1991 w Auckland w Nowej Zelandii, następnie od 1996 do 2001 w Brisbane, QLD Australia (). Od 1994 również Oficyna Wydawnicza Kraj. Wydawcą był Witold Frenkiel.

Podobna dwuznaczność słowa „kraj”: kraj (państwo) i kraj (region), występuje także w innych językach świata. W tym pierwszym znaczeniu tłumaczone jest zawsze jako „państwo”. Natomiast w drugim przypadku tłumaczone są na język polski przez inne wyrazy:
 ang. state, hiszp. estado, port. estado tłumaczone są na polski jako stan
 niem. das Land tłumaczony jako kraj lub kraj (związkowy)
 franc. pays

 Kraj – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje
 Kraj – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w gminie Mošćenička Draga
 Kraj – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, siedziba gminy Dicmo
 Kraj – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Pašman

Osoby o nazwisku Kraj 

 Wojciech Kraj (ur. 1952) – polski dyplomata

Zobacz też 
 kraina historyczna
 kraina geograficzna